Angelo est un nom propre.

Pseudonyme 

 Angelo († 1215), cardinal du  ;
 Angelo (1843-1903), acteur français ;
 Angelo (né en 1959), chanteur de Polynésie française.

Patronyme 

 Jean-Yves D'Angelo (1959-), pianiste et compositeur de musiques de films ;
 Joe Angelo (1896-1978), vétéran américain de la Première Guerre mondiale :
 Marc Angelo (né en 1951), réalisateur ;
 Yves Angelo (né en 1956), réalisateur et directeur de la photographie.

Prénom

Œuvres 

 Angelo, tyran de Padoue, drame en prose de Victor Hugo ;
 Angelo, roman de Jean Giono ;
 , film de Markus Schleinzer sorti en 2018 ;
 Angelo, poème d'Alexandre Pouchkine.

Personnages 
 Angelo Pardi, personnage principal du roman Le Hussard sur le toit de Jean Giono, et du cycle du Hussard du même auteur (comprenant entre autres le roman Angelo)

Voir aussi  
 

Patronyme italien
Homonymie de prénom
Prénom italien
Prénom masculin